Сезон 2011-12 у Першій чеській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Чехії. Це 19-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіоном втретє став Слован.

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Сігма переміг у Кубку Чехії з футболу 2011—2012, але не візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 через невидачу ліцензії УЄФА для участі в єврокубках за участь у корупційному скандалі.
2. З клубу Сігма було знято 9 очок за рішенням дисциплінарної комісії після випадку з корупцією у 2009 році.

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Перша чеська ліга на soccerway 

2011-2012
Чехія
Чехія